Beenhakker ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Beenhakker (* 1977), niederländische Badmintonspielerin
 Leo Beenhakker (* 1942), niederländischer Fußballtrainer